Marga se poate referi la:
Marga, Caraș-Severin
Marga, Mehedinți